Best I Ever Had (Drake), een nummer van Drake
Best I Ever Had (Gavin DeGraw), een nummer van Gavin DeGraw